JAA steht für:
 Flughafen Dschalalabad (IATA-Code), Flughafen der afghanischen Stadt Dschalalabad
 Japan Aikido Association, ein japanischer Kampfsportverband
 Japan Architects Association, ein ehemaliger japanischer Berufsverband
 Japan Asia Airways (ICAO-Code), eine japanische Fluggesellschaft
 Japanese Academy Award, ein Filmpreis der japanischen Filmlandschaft
 Joint Aviation Authorities, ein ehemaliger Zusammenschluss der zivilen Luftfahrtbehörden von 34 europäischen Ländern
 Jugendarrestanstalt, eine besondere Anstalt des Jugendvollzugs

Jaa ist der Familienname folgender Personen:
 Tony Jaa (* 1976), ein thailändischer Schauspieler und Stuntman

jaa steht für:
 Madí (ISO-639-3-Code), eine der Arawá-Sprachen in Brasilien

Abkürzung